John Wick est le nom :
 d'un écrivain et auteur de jeux de rôle américain, né en 1968 ;
 d'une franchise américaine mettant en scène le personnage John Wick. Elle est composée, entre autres, de :
 John Wick, un film sorti en 2014 ;
 John Wick 2, un film sorti en 2017 ;
 John Wick 3: Parabellum, un film sorti en 2019 ;
 John Wick: Chapter 4, un film en cours de production ;
 John Wick Hex, un jeu vidéo sorti en 2019.